A 2012. évi nyári olimpiai játékokon a cselgáncs férfi váltósúlyú  versenyszámát július 31-én rendezték az ExCel Exhibition Centre-ben.

Az aranyérmet az előző olimpia ezüstérmesének, a koreai Kim Csebomnak a nyakába akasztották, miután a döntőben legyőzte a címvédő német Ole Bischofot. A bronzérmeket a világbajnok orosz Ivan Nyifontov, valamint a kanadai Antoine Valois-Fortier vihette haza.

A magyar színeket képviselő Csoknyai László a második körben lépett először a tatamira és legyőzte az indonéz Putu Wiradamungga-t. A harmadik fordulóban viszont alulmaradt a későbbi győztes koreai versenyzővel szemben, ezzel a kilencedik helyen zárta az olimpiát.

Eredmények 
 H – leléptették

Döntők

Vigaszág

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Végeredmény

Források 
 

F081